Новоалекса́ндровка () — посёлок в Волчанской городской общине Чугуевского района Харьковской области Украины.

Являлся административным центром Новоолександровского сельсовета, в который, кроме того, входили посёлки Бакшеевка, Веровка и Лозовая.

Географическое положение 
Посёлок Новоалександровка находится на правом берегу реки Хотомля, рядом с посёлком железнодорожная станция Бакшеевка, рядом проходит автомобильная дорога , по посёлку протекает пересыхающий ручей с несколькими запрудами.

Демография 
Население по переписи 2001 года составляло 1029 человек (485 мужчин и 544 женщины).

История 
По данным официального сайта Верховной Рады Украины, Новоалександровка была основана в 1675 году. Новоалександровка относилась к приходу Церкви Иверской иконы Божией Матери в слободе Белый Колодезь.

Экономика 
 ЗАО «Александровский».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района